Bomsdorf – frazione della città di Uebigau-Wahrenbrück nel circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Bomsdorf – frazione del comune di Neuzelle nel circondario rurale dell'Oder-Spree (Brandeburgo)